Billigkeit steht für:
 Billigkeit, Gerechtigkeitsempfinden, Ausgleich von Härten, Billigkeitserlass, Billigkeitsrecht
 Zeche Billigkeit, ehemaliges Bergwerk im Ruhrgebiet

Siehe auch:
 Equity
 Epikie